Alden Mason se poate referi la:

 John Alden Mason (1885–1967), antropolog, arheolog și lingvist american
 Alden Mason (artist) (1919–2013), pictor american